Faramans kan syfta på:
 Faramans, Ain
 Faramans, Isère